Anstelle des nachmaligen Gesetz- und Verordnungsblatts für den Freistaat Thüringen erschienen von November 1990 bis zum Februar 1991 zwei separate Blätter, das Gesetzblatt für das Land Thüringen, das vom Landtag herausgegeben wurde und das Verordnungsblatt, das von der Staatskanzlei herausgegeben wurde.

Nachfolgende Liste führt die einzelnen Nummern, die Inhalte und einen Link zum Volltext auf.

Gesetzblatt

Nr. 1 vom 7. November 1990

Verordnungsblatt

Nr. 1 vom 27. Dezember 1990

Nr. 2 vom 27. Dezember 1990

Siehe auch 
 Gesetzblatt
 Amtsblatt

Amtliche Bekanntmachung
Gesetzgebungslehre
Öffentliche Verwaltung (Deutschland)
Rechtsquelle (Thüringen)